RVU steht für:
 Radio Volks Universitei, eine der Vorgängeranstalten der NTR (Niederlande), niederländischer öffentlich-rechtlicher Rundfunk
 Rückversicherungsunternehmen

Abkürzung